El torneo masculino de Tenis en su categoría dobles en Santiago 2014 se desarrolló en el Court Central del Estadio Nacional entre los días 10 y 15 de marzo de 2014. Participaron 11 parejas de 10 países afiliados a la 
ODESUR.

Cuadro

Medallero 

Tenis en 2014
Tenis en los Juegos Suramericanos de 2014